młynówka – zazwyczaj niewielki ciek wodny o małym spadku, zwykle o charakterze sztucznym, uregulowany. Energia jego wód, zarówno kinetyczna jak i potencjalna, wykorzystywana była do napędzania kół młynów wodnych, tartaków, foluszy itp.

Galeria

Cieki 
 Młynówka – dopływ Białej Lądeckiej
 Młynówka – jedno z łożysk rzeki Białka
 Młynówka – prawy dopływ rzeki Bóbr
 Młynówka – prawy dopływ rzeki Bóbr w powiecie żagańskim (uchodzi w pobliżu Małomic)
 Młynówka – dopływ Budziówki
 Młynówka – prawy dopływ Bystrzycy (ujście do Jeziora Bystrzyckiego), potok w Sudetach Zachodnich, w Górach Sowich, w woj. dolnośląskim
 Młynówka – lewy dopływ Bystrzycy (uchodzi przed miastem Świdnica)
 Młynówka – dopływ Bystrzycy Dusznickiej
 Młynówka – struga, dopływ Czarnego Dunajca
 Młynówka – dopływ Gwdy, struga
 Młynówka – dopływ Jasiołki, struga
 Młynówka – dopływ Kamiennej
 Młynówka – dopływ Łyny
 Młynówka (Struga Dobieszkowska) – dopływ Moszczenicy
 Młynówka – dopływ Nysy Małej
 Młynówka – kanał wodny w Cieszynie
 Młynówka – dopływ Opatówki
 Młynówka – dopływ Osobłogi
 Młynówka – dopływ Osy
 Młynówka – dopływ Pasłęki
 Młynówka – dopływ Pokrzywnicy
 Młynówka – dopływ Przykopy
 Młynówka – dopływ Regi, struga
 Młynówka – dopływ Ropy
 Młynówka – dopływ Skawy
 Młynówka – dopływ Skory
 Młynówka – dopływ Utraty
 Młynówka – dopływ Wisłoka
 Młynówka – dawne koryto Brdy w Bydgoszczy
 Młynówka – dawne koryto Iny, w Stargardzie
 Młynówka – dawne koryto Odry w Opolu
 Młynówka Królewska – dawne koryto Rudawy w Krakowie
 Młynówka – koryto pomocnicze rzeki Dłubnii w Krakowie
 Młynówka – lewostronny kanał wodny w Kłodzku, w województwie dolnośląskim, odchodzący i wpadający do Nysy Kłodzkiej
 Młynówka – ciek w Krzanowicach, biorący swój początek w Białej Wodzie
 Młynówka – ramię boczne rzeki Widawa we Wrocławiu
 Młynówka – dopływ Kaczawy

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3

 Młynówka – część wsi Rudna Mała w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Młynówka – kolonia wsi Strzeszkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Młynówka – część wsi Jastrzębniki w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Blizanów

Inne 
 Młynówka (Мельники) – wieś na Ukrainie
 Młynówka – wzniesienie na wyspie Wolin, w województwie zachodniopomorskim
 Młynówka – potoczna nazwa rzeki Żydówka, dopływu rzeki Piławka

Zobacz też 
 Młynów, Młynarka